

Cinema 
Broken – film thriller del 2006 diretto da Alan White
Broken – film pornografico del 2007 diretto da Dave Navarro
Broken - Nessuno vi salverà – film del 2008 diretto da Simon Boyes e Adam Mason
Broken – film del 2012 diretto da Rufus Norris

Letteratura 
Broken – romanzo di Daniel Clay
Broken – raccolta di racconti di Don Winslow

Musica 
Broken – EP dei Nine Inch Nails del 1992
Broken – brano di Elisa del 2003, dall'album Lotus
Broken – brano dei Sonata Arctica del 2003, dall'album Winterheart's Guild
Broken – brano dei Seether del 2004, dall'album Disclaimer
Broken – brano degli SHW del 2006, dall'album Psychotheque
Broken – brano di Evil Activities del 2011
Broken – brano di Madonna del 2011

Altro 
Broken – lingua creola australiana
Broken – nome inglese degli Spezzati, un tipo di draenei dell'universo di Warcraft.